

Lokalizacje

Francja 
 Diesen – miejscowość

Osoby 
 Mark Diesen – amerykański aktor
 Sverre Diesen – norweski generał